Каченовский: фамилия.

Известные носители 
 Каченовский, Владимир Михайлович (1826—1892) — русский писатель, мемуарист.
 Каченовский, Дмитрий Иванович (1827—1873) — русский юрист.
 Каченовский, Михаил Трофимович (1775—1842) — русский историк, переводчик, литературный критик, цензор, педагог.